

Codici 
 JWA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jwaneng (Botswana)
 JWA – abbreviazione dell'Aeroporto della Contea di Orange-John Wayne, California.

Sport
Japan Pro Wrestling Alliance

Aziende
Johnson Worldwide Associates – ovvero Johnson Outdoors
J.W. Automotive Engineering Ltd – di John Wyer

Altro
Jewish Women's Archive